Saints & Sinners kan syfta på:

 Saints & Sinners (All Saints) – musikalbum av All Saints
 Saints & Sinners (Whitesnake) – musikalbum av Whitesnake